Hugo Blaschke (1881-1959), SS-Brigadeführer en tandarts van onder meer Adolf Hitler
 Wilhelm Blaschke (1885-1962), een Oostenrijks differentiaal- en integraalmeetkundige